Гарахский сельсовет  — административно-территориальная единица и муниципальное образование со статусом сельского поселения в Магарамкентском районе Дагестана Российской Федерации.

Административный центр — село Гарах.

Население

Состав

Примечания 

Муниципальные образования Магарамкентского района
Сельские поселения Дагестана